Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 8 квітня по 17 квітня 1999 року в данських містах Копенгаген та Оденсе.

Підсумкова таблиця 

Тріо переможців Групи В отримали право на кваліфікаційний раунд у 2000 році до Групи А. Угорці, які посіли останнє місце, вилетіли до Групи С.

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1999 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою